Lieu ist der Familienname folgender Personen:

 Judith Margaret Lieu (* 1951), britische Theologin und Hochschullehrerin
 Liz Lieu (* 1974), vietnamesische Pokerspielerin
 Samuel N. C. Lieu (* 1950), Historiker
 Ted Lieu (* 1969), US-amerikanischer Politiker

Lieu bezeichnet außerdem:

 Le Lieu, Gemeinde in der Schweiz
 Chef-lieu, Verwaltungssitze von Gebietskörperschaften in Frankreich 
 Haut-Lieu, Gemeinde in Frankreich

Siehe auch:
 Bac Lieu
 Lieue (Maßeinheit)